Di seguito una lista di asteroidi dal numero 369001 al 370000 con data di scoperta e scopritore.

369001-369100 

|-
|369001   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369002   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369003   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369004   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369005   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369006   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369007   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369008   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369009   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369010 Ira 
| 
| 
| Simeis
|-
|369011   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369012   
| 
| 
| BATTeRS
|-
|369013   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369014   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369015   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369016   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369017   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369018   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369019   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369020   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369021   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369022   
| 
| 
| CSS
|-
|369023   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369024   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369025   
| 
| 
| BATTeRS
|-
|369026   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369027   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369028   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369029   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369030   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369031   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369032   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369033   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369034   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369035   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369036   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369037   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369038   
| 
| 
| NEAT
|-
|369039   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369040   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369041   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369042   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369043   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369044   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369045   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369046   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369047   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369048   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369049   
| 
| 
| CSS
|-
|369050   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369051   
| 
| 
| CSS
|-
|369052   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369053   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369054   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369055   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369056   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369057   
| 
| 
| CSS
|-
|369058   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369059   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369060   
| 
| 
| CSS
|-
|369061   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369062   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369063   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369064   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369065   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369066   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369067   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369068   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369069   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369070   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369071   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369072   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369073   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369074   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369075   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369076   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369077   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369078   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369079   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369080   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369081   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369082   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369083   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369084   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369085   
| 
| 
| Yeung, W. K. Y.
|-
|369086   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369087   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369088 Marcus
| 
| 
| Vaduvescu, O., Birlan, M.
|-
|369089   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369090   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369091   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369092   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369093   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369094   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369095   
| 
| 
| CSS
|-
|369096   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369097   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369098   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369099   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369100   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|}

369101-369200 

|-
|369101   
| 
| 
| CSS
|-
|369102   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369103   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369104   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369105   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369106   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369107   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369108   
| 
| 
| Cerro Burek
|-
|369109   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369110   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369111   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369112   
| 
| 
| Astronomical Research Observatory
|-
|369113   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369114   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369115   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369116   
| 
| 
| Hug, G.
|-
|369117   
| 
| 
| Kugel, F.
|-
|369118   
| 
| 
| OAM
|-
|369119   
| 
| 
| OAM
|-
|369120   
| 
| 
| OAM
|-
|369121   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369122   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369123   
| 
| 
| OAM
|-
|369124   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369125   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369126   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369127   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369128   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369129   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369130   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369131   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369132   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369133   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
| 369134 Mariareiche
| 
| 
| Schwab, E., Zimmer, U.
|-
|369135   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369136   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369137   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369138   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369139   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369140   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369141   
| 
| 
| NEAT
|-
|369142   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369143   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369144   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369145   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369146   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369147   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369148   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369149   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369150   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369151   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369152   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369153   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369154   
| 
| 
| CSS
|-
|369155   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369156   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369157   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369158   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369159   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369160   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369161   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369162   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369163   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369164   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369165   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369166   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369167   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369168   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369169   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369170   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369171   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369172   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369173   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369174   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369175   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369176   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369177   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369178   
| 
| 
| CSS
|-
|369179   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369180   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369181   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369182   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369183   
| 
| 
| OAM
|-
|369184   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369185   
| 
| 
| CSS
|-
|369186   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369187   
| 
| 
| CSS
|-
|369188   
| 
| 
| CSS
|-
|369189   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369190   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369191   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369192   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369193   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369194   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369195   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369196   
| 
| 
| CSS
|-
|369197   
| 
| 
| CSS
|-
|369198   
| 
| 
| OAM
|-
|369199   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369200   
| 
| 
| Spacewatch
|}

369201-369300 

|-
|369201   
| 
| 
| CSS
|-
|369202   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369203   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369204   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369205   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369206   
| 
| 
| CSS
|-
|369207   
| 
| 
| CSS
|-
|369208   
| 
| 
| CSS
|-
|369209   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369210   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369211   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369212   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369213   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369214   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369215   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369216   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369217   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369218   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369219   
| 
| 
| CSS
|-
|369220   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369221   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369222   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369223   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369224   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369225   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369226   
| 
| 
| Crni Vrh
|-
|369227   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369228   
| 
| 
| CSS
|-
|369229   
| 
| 
| CSS
|-
|369230   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369231   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369232   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369233   
| 
| 
| CSS
|-
|369234   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369235   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369236   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369237   
| 
| 
| CSS
|-
|369238   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369239   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369240   
| 
| 
| CSS
|-
|369241   
| 
| 
| CSS
|-
|369242   
| 
| 
| CSS
|-
|369243   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369244   
| 
| 
| Kugel, F.
|-
|369245   
| 
| 
| Lowe, A.
|-
|369246   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369247   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369248   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369249   
| 
| 
| CSS
|-
|369250   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369251   
| 
| 
| CSS
|-
|369252   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369253   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369254   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369255   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369256   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369257   
| 
| 
| CSS
|-
|369258   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369259   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369260   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369261   
| 
| 
| OAM
|-
|369262   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369263   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369264   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369265   
| 
| 
| Tozzi, F.
|-
|369266   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369267   
| 
| 
| Teamo, N.
|-
|369268   
| 
| 
| OAM
|-
|369269   
| 
| 
| OAM
|-
|369270   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369271   
| 
| 
| Bickel, W.
|-
|369272   
| 
| 
| Tucker, R. A.
|-
|369273   
| 
| 
| Crni Vrh
|-
|369274   
| 
| 
| Andrushivka
|-
|369275   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369276   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369277   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369278   
| 
| 
| OAM
|-
|369279   
| 
| 
| Karge, S., Kling, R.
|-
|369280   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369281   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369282   
| 
| 
| Crni Vrh
|-
|369283   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369284   
| 
| 
| ESA OGS
|-
|369285   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369286   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369287   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369288   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369289   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369290   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369291   
| 
| 
| CSS
|-
|369292   
| 
| 
| CSS
|-
|369293   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369294   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369295   
| 
| 
| CSS
|-
|369296   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369297 Nazca 
| 
| 
| Karge, S., Schwab, E.
|-
|369298   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369299   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369300   
| 
| 
| Spacewatch
|}

369301-369400 

|-
|369301   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369302   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369303   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369304   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369305   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369306   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369307   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369308   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369309   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369310   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369311   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369312   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369313   
| 
| 
| PMO NEO Survey Program
|-
|369314   
| 
| 
| CSS
|-
|369315   
| 
| 
| Karge, S., Kling, R.
|-
|369316   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369317   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369318   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369319   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369320   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369321   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369322   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369323   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369324   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369325   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369326   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369327   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369328   
| 
| 
| OAM
|-
|369329   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369330   
| 
| 
| CSS
|-
|369331   
| 
| 
| CSS
|-
|369332   
| 
| 
| CSS
|-
|369333   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369334   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369335   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369336   
| 
| 
| CSS
|-
|369337   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369338   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369339   
| 
| 
| CSS
|-
|369340   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369341   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369342   
| 
| 
| CSS
|-
|369343   
| 
| 
| CSS
|-
|369344   
| 
| 
| CSS
|-
|369345   
| 
| 
| CSS
|-
|369346   
| 
| 
| CSS
|-
|369347   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369348   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369349   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369350   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369351   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369352   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369353   
| 
| 
| Kugel, F.
|-
|369354   
| 
| 
| OAM
|-
|369355   
| 
| 
| OAM
|-
|369356   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369357   
| 
| 
| OAM
|-
|369358   
| 
| 
| OAM
|-
|369359   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369360   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369361   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369362   
| 
| 
| BATTeRS
|-
|369363   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369364   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369365   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369366   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369367   
| 
| 
| CSS
|-
|369368   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369369   
| 
| 
| CSS
|-
|369370   
| 
| 
| CSS
|-
|369371   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369372   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369373   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369374   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369375   
| 
| 
| CSS
|-
|369376   
| 
| 
| OAM
|-
|369377   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369378   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369379   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369380   
| 
| 
| OAM
|-
|369381   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369382   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369383   
| 
| 
| CSS
|-
|369384   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369385   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369386   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369387   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369388   
| 
| 
| CSS
|-
|369389   
| 
| 
| CSS
|-
|369390   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369391   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369392   
| 
| 
| CSS
|-
|369393   
| 
| 
| CSS
|-
|369394   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369395   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369396   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369397   
| 
| 
| OAM
|-
|369398   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369399   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369400   
| 
| 
| Chestnov, D., Novichonok, A.
|}

369401-369500 

|-
|369401   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369402   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369403   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369404   
| 
| 
| Astronomical Research Observatory
|-
|369405   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369406   
| 
| 
| CSS
|-
|369407   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369408   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369409   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369410   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369411   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369412   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369413   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369414   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369415   
| 
| 
| OAM
|-
|369416   
| 
| 
| CSS
|-
|369417   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369418   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369419   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369420   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369421   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369422   
| 
| 
| PMO NEO Survey Program
|-
|369423 Quintegr'al
| 
| 
| Merlin, J.-C.
|-
|369424   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369425   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369426   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369427   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369428   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369429   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369430   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369431   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369432   
| 
| 
| Lowe, A.
|-
|369433   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369434   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369435   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369436   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369437   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369438   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369439   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369440   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369441   
| 
| 
| CSS
|-
|369442   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369443   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369444   
| 
| 
| Kugel, F.
|-
|369445   
| 
| 
| WISE
|-
|369446   
| 
| 
| WISE
|-
|369447   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369448   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369449   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369450   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369451   
| 
| 
| CSS
|-
|369452   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369453   
| 
| 
| WISE
|-
|369454   
| 
| 
| WISE
|-
|369455   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369456   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369457   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369458   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369459   
| 
| 
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|369460   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369461   
| 
| 
| OAM
|-
|369462   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369463   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369464   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369465   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369466   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369467   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369468   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369469   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369470   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369471   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369472   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369473   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369474   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369475   
| 
| 
| Glinos, T.
|-
|369476   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369477   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369478   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369479   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369480   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369481   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369482   
| 
| 
| OAM
|-
|369483   
| 
| 
| Bernasconi, L.
|-
|369484   
| 
| 
| OAM
|-
|369485   
| 
| 
| Elenin, L., Novichonok, A.
|-
|369486   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369487   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369488   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369489   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369490   
| 
| 
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|369491   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369492   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369493   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369494   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369495   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369496   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369497   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369498   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369499   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369500   
| 
| 
| Spacewatch
|}

369501-369600 

|-
|369501   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369502   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369503   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369504   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369505   
| 
| 
| CSS
|-
|369506   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369507   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369508   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369509   
| 
| 
| CSS
|-
|369510   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369511   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369512   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369513   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369514   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369515   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369516   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369517   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369518   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369519   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369520   
| 
| 
| NEAT
|-
|369521   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369522   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369523   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369524   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369525   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369526   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369527   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369528   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369529   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369530   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369531   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369532   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369533   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369534   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369535   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369536   
| 
| 
| CSS
|-
|369537   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369538   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369539   
| 
| 
| NEAT
|-
|369540   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369541   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369542   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369543   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369544   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369545   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369546   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369547   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369548   
| 
| 
| CSS
|-
|369549   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369550   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369551   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369552   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369553   
| 
| 
| Dellinger, J.
|-
|369554   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369555   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369556   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369557   
| 
| 
| NEAT
|-
|369558   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369559   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369560   
| 
| 
| WISE
|-
|369561   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369562   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369563   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369564   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369565   
| 
| 
| NEAT
|-
|369566   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369567   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369568   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369569   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369570   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369571   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369572   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369573   
| 
| 
| Trilling, D. E.
|-
|369574   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369575   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369576   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369577   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369578   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369579   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369580   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369581   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369582   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369583   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369584   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369585   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369586   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369587   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369588   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369589   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369590   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369591   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369592   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369593   
| 
| 
| NEAT
|-
|369594   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369595   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369596   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369597   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369598   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369599   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369600   
| 
| 
| LINEAR
|}

369601-369700 

|-
|369601   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369602   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369603   
| 
| 
| CSS
|-
|369604   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369605   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369606   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369607   
| 
| 
| Pan-STARRS1
|-
|369608   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369609   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369610   
| 
| 
| Tucker, R. A.
|-
|369611   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369612   
| 
| 
| CSS
|-
|369613   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369614   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369615   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369616   
| 
| 
| NEAT
|-
|369617   
| 
| 
| NEAT
|-
|369618   
| 
| 
| NEAT
|-
|369619   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369620   
| 
| 
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|369621   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369622   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369623   
| 
| 
| Demeautis, C., Lopez, J.-M.
|-
|369624   
| 
| 
| WISE
|-
|369625   
| 
| 
| Buie, M. W.
|-
|369626   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369627   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369628   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369629   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369630   
| 
| 
| NEAT
|-
|369631   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369632   
| 
| 
| CSS
|-
|369633   
| 
| 
| CSS
|-
|369634   
| 
| 
| WISE
|-
|369635   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369636   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369637   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369638   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369639   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369640   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369641   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369642   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369643   
| 
| 
| CSS
|-
|369644   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369645   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369646   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369647   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369648   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369649   
| 
| 
| CSS
|-
|369650   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369651   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369652   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369653   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369654   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369655   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369656   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369657   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369658   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369659   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369660   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369661   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369662   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369663   
| 
| 
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|369664   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369665   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369666   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369667   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369668   
| 
| 
| NEAT
|-
|369669   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369670   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369671   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369672   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369673   
| 
| 
| Lulin
|-
|369674   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369675   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369676   
| 
| 
| NEAT
|-
|369677   
| 
| 
| Barbieri, C.
|-
|369678   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369679   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369680   
| 
| 
| NEAT
|-
|369681   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369682   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369683   
| 
| 
| CSS
|-
|369684   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369685   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369686   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369687   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369688   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369689   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369690   
| 
| 
| CSS
|-
|369691   
| 
| 
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|369692   
| 
| 
| NEAT
|-
|369693   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369694   
| 
| 
| NEAT
|-
|369695   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369696   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369697   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369698   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369699   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369700   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|}

369701-369800 

|-
|369701   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369702   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369703   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369704   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369705   
| 
| 
| Buie, M. W.
|-
|369706   
| 
| 
| NEAT
|-
|369707   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369708   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369709   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369710   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369711   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369712   
| 
| 
| CSS
|-
|369713   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369714   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369715   
| 
| 
| CSS
|-
|369716   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369717   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369718   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369719   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369720   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369721   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369722   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369723   
| 
| 
| CSS
|-
|369724   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369725   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369726   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369727   
| 
| 
| CSS
|-
|369728   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369729   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369730   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369731   
| 
| 
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|369732   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369733   
| 
| 
| CSS
|-
|369734   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369735   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369736   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369737   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369738   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369739   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369740   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369741   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369742   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369743   
| 
| 
| NEAT
|-
|369744   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369745   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369746   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369747   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369748   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369749   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369750   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369751   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369752   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369753   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369754   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369755   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369756   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369757   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369758   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369759   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369760   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369761   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369762   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369763   
| 
| 
| NEAT
|-
|369764   
| 
| 
| ODAS
|-
|369765   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369766   
| 
| 
| NEAT
|-
|369767   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369768   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369769   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369770   
| 
| 
| CSS
|-
|369771   
| 
| 
| NEAT
|-
|369772   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369773   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369774   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369775   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369776   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369777   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369778   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369779   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369780   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369781   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369782   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369783   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369784   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369785   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369786   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369787   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369788   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369789   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369790   
| 
| 
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|369791   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369792   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369793   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369794   
| 
| 
| CSS
|-
|369795   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369796   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369797   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369798   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369799   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369800   
| 
| 
| Kugel, F.
|}

369801-369900 

|-
|369801   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369802   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369803   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369804   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369805   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369806   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369807   
| 
| 
| Buie, M. W.
|-
|369808   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369809   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369810   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369811   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369812   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369813   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369814   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369815   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369816   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369817   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369818   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369819   
| 
| 
| Pan-STARRS1
|-
|369820   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369821   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369822   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369823   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369824   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369825   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369826   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369827   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369828   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369829   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369830   
| 
| 
| CSS
|-
|369831   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369832   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369833   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369834   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369835   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369836   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369837   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369838   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369839   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369840   
| 
| 
| CSS
|-
|369841   
| 
| 
| NEAT
|-
|369842   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369843   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369844   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369845   
| 
| 
| Buie, M. W.
|-
|369846   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369847   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369848   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369849   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369850   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369851   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369852   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369853   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369854   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369855   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369856   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369857   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369858   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369859   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369860   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369861   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369862   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369863   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369864   
| 
| 
| Boattini, A.
|-
|369865   
| 
| 
| LONEOS
|-
|369866   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369867   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369868   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369869   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369870   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369871   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369872   
| 
| 
| NEAT
|-
|369873   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369874   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369875   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369876   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369877   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369878   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369879   
| 
| 
| NEAT
|-
|369880   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369881   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369882   
| 
| 
| CSS
|-
|369883   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369884   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369885   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369886   
| 
| 
| CSS
|-
|369887   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369888   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369889   
| 
| 
| NEAT
|-
|369890   
| 
| 
| NEAT
|-
|369891   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369892   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369893   
| 
| 
| NEAT
|-
|369894   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369895   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369896   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369897   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369898   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369899   
| 
| 
| NEAT
|-
|369900   
| 
| 
| Spacewatch
|}

369901-370000 

|-
|369901   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369902   
| 
| 
| CSS
|-
|369903   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369904   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369905   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369906   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369907   
| 
| 
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|369908   
| 
| 
| Siding Spring Survey
|-
|369909   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369910   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369911   
| 
| 
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|369912   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369913   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369914   
| 
| 
| NEAT
|-
|369915   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369916   
| 
| 
| Kocher, P.
|-
|369917   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369918   
| 
| 
| NEAT
|-
|369919   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369920   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369921   
| 
| 
| NEAT
|-
|369922   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369923   
| 
| 
| CSS
|-
|369924   
| 
| 
| Ryan, W. H., Stewart, L.
|-
|369925   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369926   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369927   
| 
| 
| CSS
|-
|369928   
| 
| 
| NEAT
|-
|369929   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369930   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369931   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369932   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369933   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369934   
| 
| 
| CSS
|-
|369935   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369936   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369937   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369938   
| 
| 
| NEAT
|-
|369939   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369940   
| 
| 
| CSS
|-
|369941   
| 
| 
| NEAT
|-
|369942   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369943   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369944   
| 
| 
| CSS
|-
|369945   
| 
| 
| CSS
|-
|369946   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369947   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369948   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369949   
| 
| 
| NEAT
|-
|369950   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369951   
| 
| 
| Mt. Lemmon Survey
|-
|369952   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369953   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369954   
| 
| 
| NEAT
|-
|369955   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369956   
| -L  
| 
| van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|369957   
| 
| 
| Elst, E. W.
|-
|369958   
| 
| 
| Elst, E. W.
|-
|369959   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369960   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369961   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369962   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369963   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369964   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369965   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369966   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369967   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369968   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369969   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369970   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369971   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369972   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369973   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369974   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369975   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369976   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369977   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369978   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369979   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369980   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369981   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369982   
| 
| 
| Hergenrother, C. W.
|-
|369983   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369984   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369985   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369986   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369987   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369988   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369989   
| 
| 
| Fitzsimmons, A.
|-
|369990   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369991   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369992   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369993   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369994   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369995   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369996   
| 
| 
| LINEAR
|-
|369997   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369998   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|369999   
| 
| 
| Spacewatch
|-
|370000   
| 
| 
| LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0369001